Га́уя:

 Гауя — річка в Латвії.
 Гауя — природний національний парк у Латвії, у басейні річки Гауя.